Teratosphaeria — рід грибів родини Teratosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1912 року.

Класифікація 
До роду Teratosphaeria відносять 104 видів:

Примітки

Джерела 
 Sydow, H.; Sydow, P. 1912. Beschreibungen neuer südafrikanischer Pilze. Annales Mycologici. 10(1):33-45 - P.39

Роди грибів